Westpoort (Amsterdam), een industrieterrein in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam
Westpoort (Groningen), een industrieterrein ten westen van de Nederlandse stad Groningen
Westpoort (Lo), een oude toegangspoort tot de Belgische stad Lo